Griva kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Mal Gribe, bergskedja,

Grekland 

 Gríva (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar